Le pinot noir ou pinot-noir désigne généralement un vin rouge ou  rosé fait à partir du raisin du cépage éponyme mais, selon le contexte, il peut désigner :

Un cépage 
 le pinot noir, un cépage noir renommé originaire de Bourgogne ; 
 le pinot noir précoce, une variation du cépage noir bourguignon ;
 le pinot negro est un faux-ami : il désigne le cépage noir pinot meunier ;

Un vin 
 Un pinot noir peut désigner un vin, produit exclusivement à partir du cépage pinot noir ; comme le pinot-noir d'Alsace, un vin d'Alsace, ou un pinot noir du Jura, de Sancerre, de Limoux, etc.